Тала-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 67°50’с. ш. 143°42’в. д..
 Тала-Кюель — река,  координаты 60°47’с. ш. 130°08’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 61°19’с. ш. 127°46’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 68°06’с. ш. 155°09’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 68°09’с. ш. 156°37’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 68°28’с. ш. 155°10’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 68°39’с. ш. 155°29’в. д..
 Тала-Кюель — река,  координаты 66°22’с. ш. 132°46’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 68°01’с. ш. 155°08’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 68°27’с. ш. 145°10’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 70°29’с. ш. 137°00’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 70°40’с. ш. 137°42’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 68°19’с. ш. 143°58’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 68°26’с. ш. 135°20’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 67°45’с. ш. 144°11’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 66°13’с. ш. 143°11’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 66°09’с. ш. 131°18’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 69°58’с. ш. 132°23’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 71°04’с. ш. 135°13’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 67°44’с. ш. 153°37’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 65°27’с. ш. 150°38’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 69°37’с. ш. 131°36’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 66°21’с. ш. 151°07’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 66°28’с. ш. 150°07’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 68°57’с. ш. 146°07’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 68°48’с. ш. 142°57’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 70°59’с. ш. 144°10’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 69°19’с. ш. 137°21’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 68°39’с. ш. 136°08’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 68°15’с. ш. 137°02’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 68°56’с. ш. 145°17’в. д..
 Тала-Кюель — озеро,  координаты 69°07’с. ш. 153°01’в. д..
 Тара-Кюель — озеро,  координаты 68°54’с. ш. 145°12’в. д..
 Тара-Кюель — озеро,  координаты 66°48’с. ш. 150°10’в. д..
 Тара-Кюель — озеро,  координаты 67°50’с. ш. 154°08’в. д..
 Тара-Кюель — озеро,  координаты 59°16’с. ш. 121°38’в. д..

Примечания

См. также 
Таба-Кюель